Старши́нов (Старшино́в) — русская фамилия, имеет женскую форму Старшинова.

Известные носители 
 Старшинов, Анатолий Васильевич (1926—1993) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Старшинов, Вячеслав Иванович (род. 1940) — советский хоккеист.
 Старшинов, Михаил Евгеньевич (род. 1971) — политический деятель, депутат Госдумы РФ V, VI и VII созывов.

Псевдоним 
 Старшинов, Сергей (псевдоним; настоящее имя Юрий Арамович Авакян; 1951—2009) — писатель, художник и этнограф, наиболее известен благодаря своей реконструкции второго и третьего тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.